Jens Kristian Jensen eller Jens Christian Jensen er navnet på flere personer:

 Jens Christian Jensen (direktør) (1870-1945) – en dansk direktør
 Jens Kristian Jensen (politiker) (1870-1955) – en dansk læge og politiker
 Jens Kristian Jensen (agronom) (1876-1947) – en dansk landbrugsskoleforstander
 Jens Christian Jensen (politiker) (1877-1956) – en dansk fagforeningsmand og politiker
 Jens Kristian Jensen (skolemand) (1880-1961) – en dansk skoledirektør
 Jens Kristian Jensen (gymnast) (1885-1956) – dansk OL-gymnast
 Jens Kristian Jensen (idrætsleder) (1870-1948) – dansk idrætspioner